И́горь Вади́мович Садре́ев () — российский журналист, креативный продюсер студии «Амурские волны», главный редактор интернет-газеты «The Village» (2011—2014) и российской версии журнала «Esquire» (2014—2016).

Биография 
В 2007 году окончил факультет журналистики МГУ.

В 2007—2008 годах работал редактором в журнале «Большой город».

В 2008—2010 годах был шеф-редактором российской версии мужского журнала FHM.

В 2010 году работал редактором специальных проектов журнала «Сноб».

В 2010—2011 годах был шеф-редактором программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

В 2011—2014 годах являлся главным редактором интернет-газеты «The Village».

В 2014—2016 годах являлся главным редактором российской версии журнала «Esquire».

С 2016 по 2017 год — директор по продукту телеканала РБК. Проработал на телеканале вплоть до перехода холдинга РБК под контроль Григория Берёзкина.

С 2017 года — креативный продюсер студии документальных фильмов «Амурские волны», основанной совместно с ушедшими из РБК журналистами Александром Уржановым и Родионом Чепелем.

Примечания 

Журналисты по алфавиту
Главные редакторы России
Выпускники факультета журналистики МГУ